— один из ведущих разработчиков и издателей видеоигр, игрушек для детей, платёжных карточек, аниме, торговых, игровых, развлекательных автоматов и других продуктов. Компания была основана в 1969 году как прокатчик и наладчик (ремонт) музыкальных автоматов в Осаке, Япония. Основателем был Кагэмаса Кодзуки, который и поныне в ней является председателем.

Название «Konami» происходит от фамилий основателей — Кагэмасы Кодзуки и его партнеров Ёсинобу Накамы, Хиро Мацуды и Сёкити Иисихары, вместе основавших Konami Industry Co., Ltd в 1973 году. «Konami» также может означать «маленькая волна(ы)» на японском языке. Штаб-квартира находится в Токио.

История 

Компания была основана 21 марта 1969 года и официально зарегистрирована 19 марта 1973 года под названием Konami Industry Co., Ltd. (). Основатель и глава компании Кагемаса Кодзуки изначально управлял бизнесом по аренде и ремонту музыкальных автоматов в Тойонака, Осака, прежде чем преобразовал бизнес в производство игровых автоматов. Первая видеоигра компании на автомате с монетоприемником была выпущена в 1978 году, а в следующем году Konami начала экспортировать свою продукцию в США.

Успех и популярность Konami пришли с выходом таких аркадных игр, как Frogger, Scramble и Super Cobra 1981 года, многие из которых были лицензированы для выпуска в США компаниями дистрибьюторами, включая Stern Electronics и Gremlin Industries. В конечном итоге, в 1982 году была основана собственная дочерняя компания в США, названная Konami of America, Inc.. Именно после короткого периода выпуска аркад для Atari 2600 в США, Konami начала расширять свой бизнес видеоигр на домашний потребительский рынок. В 1983 году компания выпустила множество игр для стандарта домашних компьютеров MSX, а в 1985 году — игровую приставку Nintendo Entertainment System. В этот период на обеих платформах, а также на игровых автоматах, были созданы многочисленные игровые франшизы Konami, такие как Gradius, Castlevania, TwinBee, Ganbare Goemon, Contra и Metal Gear. Благодаря успеху игр для NES прибыль Konami выросла с $10 млн в 1987 году до $300 млн в 1991 году.

В июне 1991 года юридическое название Konami было изменено на Konami Co., Ltd. (), а в апреле 1993 года её штаб-квартира была переведена в Минато, Токио. В этот период компания начала поддерживать 16-битные игровые приставки, начиная с Super NES, затем PC Engine и Sega Genesis.

В 1994 году Konami, после запуска Sega Saturn и PlayStation, стала бизнес-подразделением с образованием различных дочерних компаний Konami Computer Entertainment (KCE), начиная с KCE Tokyo и KCE Osaka (которые позже будут известны как KCE Studios), за которым последовала KCE Japan (позже известная как Kojima Productions). Каждая дочерняя компания KCE в конечном итоге создала различные интеллектуальные объекты, такие как серия KCE Tokyo — Silent Hill и серия KCE Japan — Metal Gear Solid (возрождение серии Metal Gear с MSX). В 1997 году Konami начала производить ритм-игры для игровых автоматов под брендом Bemani и стала расширять бизнес коллекционных карточных игр, выпустив Yu-Gi-Oh!.

В июле 2000 года официальное английское название компании было изменено на Konami Corporation, но юридическое название в Японии осталось прежним. По мере того как компания перешла на разработку видеоигр для консолей шестого поколения, она расширилась и занялась бизнесом в сфере здоровья и фитнеса, приобретя компании People Co., Ltd и Daiei Olympic Sports Club, Inc., которые стали дочерними компаниями Konami. В августе 2001 года компания инвестировала средства в другого издателя видеоигр — Hudson Soft, который стал консолидированной дочерней компанией после того, как Konami приняла новые выпущенные ими сторонние акции. В марте 2006 года Konami объединила все свои подразделения по разработке видеоигр в новую дочернюю компанию, известную как Konami Digital Entertainment Co. (KDE), поскольку материнская компания стала чистой холдинговой компанией. В 2007 году её штаб-квартира была перенесена в Минато, Токио.

Поглощение Hudson Soft в 2012 году привело к добавлению в портфель Konami нескольких других франшиз: Adventure Island, Bonk, Bloody Roar, Bomberman, Far East of Eden и Star Soldier.

В апреле 2015 года Konami исключила себя из Нью-Йоркской фондовой биржи после роспуска своей дочерней компании Kojima Productions. В интервью для Nikkei Trendy Net, опубликованном в следующем месяце, недавно назначенный генеральный директор Konami Digital Entertainment Хидеки Хаякава объявил, что Konami на какое-то время сместит акцент на мобильные игры, заявив, что «...За мобильными устройствами будущее игр.». В том же месяце торговое название компании было изменено с Konami Corporation на Konami Holdings Corporation.

В 2017 году Konami объявила, что возродит некоторые из собственных популярных видеоигровых серий после успеха их стартовой игры Super Bomberman R для Nintendo Switch.

В начале 2020 года Konami переместила свою штаб-квартиру в район Гиндза, Токио, где есть центр для проведения киберспортивных мероприятий, а также школа для киберспортсменов.

Структура компании

Япония 
 Konami Corporation
 Konami Digital Entertainment Co., Ltd.
 Konami Sports & Life Co., Ltd.
 Konami Real Estate, Inc.
 KPE, Inc.
 Konami Manufacturing and Service, Inc.
 Konami Facility Service, Inc.
 KME Co., Ltd.
 Takasago Electric Industry Co., Ltd.
 Hudson Soft Company, Limited — 20 января 2011 Konami Corporation объявила о переходе Hudson Soft Co., Ltd. в виде дочерней компании через обмен акциями. Обмен вступил в силу 1 апреля 2011.
 DIGITAL GOLF Inc. — 20 января 2011 Konami Corporation объявила о приобретении данной компании через обмен акциями. DIGITAL GOLF стал дочерней компанией. Обмен вступил в силу 1 марта 2011.
 Internet Revolution, Inc.
 Biz Share Corporation
 Combi Wellness Corporation
 THE CLUB AT YEBISU GARDEN CO., LTD.

Австралия 
 Konami Australia Pty Ltd (создана в 1996)

Америка 
 Konami Corporation of America — текущая основная холдинговая компания в США.
 Konami Digital Entertainment, Inc. — бывшая американская холдинговая компания, ранее Konami of America Inc.. 13 октября 2003 года Konami Corporation  объявила о расширении своей деятельности в Эль-Сегундо (El Segundo, штат Калифорния, побережье залива Санта-Моника), под новым именем Konami Digital Entertainment, Inc. С 2007 года управление в Редвуде было объединено в Эль-Сегундо.
 Konami Gaming, Inc. в г. Парадайз, штат Невада.

Европа 
 Konami Digital Entertainment B.V. — текущая, базирующейся в Европе, холдинговая компания.
 Konami Digital Entertainment GmbH — бывшая холдинговая компания в Европе, ранее Konami Limited, Konami Corporation of Europe B.V.. 31 марта 2003 года, к началу нового финансовго года в корпорации (1 апреля 2003), Konami of Europe объявило о переименовании в Konami Digital Entertainment GmbH.

Азия 
 Konami Digital Entertainment Limited () — подразделения в Гонконге и Сингапуре.
 Konami Software Shanghai, Inc. () — подразделение в Шанхае.
 Konami Digital Entertainment Co. ( ) — южнокорейский производитель и дистрибьютор игр, первоначально созданный как корейский филиал Konami Digital Entertainment Limited. 1 мая 2008 года стала отдельной компанией и унаследовала существующие операции бывшего корейского филиала.

Игры Konami 

 Beatmania IIDX
 Castlevania
 Contra
 Crash Bandicoot (Японское издание)
 Dance Dance Revolution
 FlatOut (Японское издание)
 Gradius
 Jubeat
 Metal Gear
 Pro Evolution Soccer (с 2019 до 2021 - eFootball PES; с 2021 - eFootball)
 Saw: The Video Game
 Silent Hill
 Sound Voltex (серия) (Японское издание)
 Spyro the Dragon (серия) (Японское издание)
 Suikoden
 Teenage Mutant Ninja Turtles
 Yu-Gi-Oh!
 Zone of the enders

Маркетинг

Кино 
В 2006 году Konami начала продюсирование фильмов, основанных на их популярных франшизах. Konami является продюсером фильма Сайлент Хилл, выпущенного в 2006, а также анонсировала, что станет продюсером фильма Metal Gear Solid.

Ключевые фигуры  
 Кодзи Игараси — продюсер серии игр Castlevania.
 Акира Ямаока — японский композитор, мультиинструменталист, автор музыки большинства видеоигр компании.

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Японии
 Konami
Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA)
Производители компьютерных игр по алфавиту